Dumfries and Galloway, een raadsgebied in Schotland 
Galloway (runderras), een runderras
Galloway (Texas), een plaats in de VS